

Letteratura 
Il rosso e il nero – romanzo di Stendhal del 1830

Cinema 
 Il rosso e il nero – film italiano del 1920 diretto da Mario Bonnard
 Il rosso e il nero – film italo-francese del 1998 diretto da Jean-Daniel Verhaeghe

Televisione 
Il rosso e il nero – programma televisivo condotto da Michele Santoro, andato in onda su Rai 3 nella stagione televisiva 1993-1994
 Il rosso e il nero – miniserie televisiva del 1997